Conflict signifie «  » en anglais.

Cinéma 
 Conflict est un film américain de Curtis Bernhardt, sorti en 1945.
 Konflikt est un court-métrage d'animation en volume soviétique, sorti en 1983.

Musique 
 Conflict est un groupe d'anarcho-punk britannique, formé en 1981
 Conflict est une chanson du groupe The Sickness, parue en 2000

Jeux vidéo 

 Computer Conflict est un jeu vidéo publié en 1980 ;
 Metal Conflict est un jeu vidéo publié en 2000.

Voir aussi 
  (dispute / querelle) en anglais ;
  ;
 .